Puiseux (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Puiseux (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny